Йозеф Марга (; , Гавличкув-Брод, Чехословакия) — бывший чешский хоккеист, центральный нападающий. 5-кратный чемпион Швейцарии. С 1995 по 2001 год играл в НХЛ. Завершил карьеру в 2014 году.

Биография 
Йозеф Марга известен по выступлениям за швейцарский «Давос». За 12 лет выиграл 8 трофеев с «Давосом» (5 чемпионатов Швейцарии и 3 Кубка Шпенглера). С 1995 по 2001 год играл в НХЛ: провёл 159 матчей за «Колорадо Эвеланш», «Анахайм Дакс» и  «Чикаго Блэкхокс».

В 2013 году вернулся в Чехию, через год завершил карьеру.

После окончания игровой карьеры тренировал юниоров в Пардубице.

Сын Шимон Марга (16.04.2003 г.р.) — хоккеист, играет в Швеции.

Достижения

Командные 
 Чемпион Швейцарии 2002, 2005, 2007, 2009, 2011

 Обладатель Кубка Шпенглера 2003, 2006, 2011

 Обладатель Кубка Колдера 1997

 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1994

Личные 

 Лучший снайпер плей-офф чемпионата Швейцарии 2007 (8 шайб)
 Автор золотого гола в финальной серии чемпионата Швейцарии 2005
 Лучший хоккеист Кубка Шпенглера 2005

Статистика 

 В чешской Экстралиге провел 134 матча, набрал 35 (15+20) очков
 В НХЛ - 159 матчей, 53 (21+32) очка
 В АХЛ - 303 матча, 261 (74+187) очко
 В чемпионате Швейцарии - 675 матчей, 392 (171+221) очков
 В Кубке Шпенглера - 37 матчей, 17 (10+7) очков
 В Еврокубках - 12 матчей, 9 (4+5) очков
 За сборную Чехии - 12 матчей, 3 (0+3) очка
 Всего за карьеру в сборной и клубах - 1332 матча, 770 (295+475) очков

Примечания 
Хоккеисты Чехии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Корнуолл Эйсес»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Цинциннати Майти Дакс»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Градец Кралове»

Ссылки 

 Профиль на eliteprospects.com
 Профиль на сайте чешского хоккея
 Статистика на hockeydb.com
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Йозеф Марга на legendsofhockey.net

Хоккеисты НХЛ